О’Локлин — ирландская фамилия. Известные носители:
 О’Локлин, Алекс (ныне О’Лафлин)
 О’Локлин, Ашлинг
 О’Локлин, Джон